Renfrew peut désigner :

Toponyme

Renfrew est une ville de l'Ontario ;
 Comté de Renfrew ;
 Renfrew—Nipissing—Pembroke est une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario (Canada).

Renfrew est un bourg d'Écosse, situé à l'ouest de Glasgow, sur la côte occidentale écossaise ;
 Renfrew, une circonscription du Parlement d'Écosse.

Autres 
 Le glacier Renfrew est un glacier de la chaîne des Cascades, dans l'état de l'Oregon (États-Unis) ;
 Le Baron Renfrew, navire.

Homonymie